Settimo se poate referi la:
 Settimo Milanese, comună din provincia Milano, Italia
 Settimo Rottaro, comună din provincia Torino, Italia
 Settimo San Pietro, comună din provincia Cagliari, regiunea Sardinia, Italia
 Settimo Torinese, comună din provincia Torino, Italia
 Settimo Vittone, comună din provincia Torino, Italia